L'Excursion (I Ekdromí), film grec de Tákis Kanellópoulos sorti en 1966 ;
 L'Excursion (The Jaunt), nouvelle de Stephen King publiée dans le recueil Brume sorti en 1985 ;
 L'Excursion (Field Trip), cinquième épisode de la saison 7 de How I Met Your Mother diffusé en 2011 ;
 L'Excursion, essai photographique de Yoann Olawinski  sorti en 2016 .

Notes et références